Федеральные выборы в Рейхстаг Германской империи были проведены в Германии 20 февраля 1890 года. Партия центра восстановила свою позицию крупнейшей партии в рейхстаге, получив 106 из 397 мест, в то время как Национал-либеральная партия, ранее самая крупная партия, потеряла 42 места. Несмотря на получение большинства голосов, Социал-демократическая партия Германии получила всего 35 мест. Явка избирателей составила 71,5 %.

Результаты

Примечания 

Выборы в Германии
Выборы 1890 года
1890 год в Германии